Feccia – residuo depositato dopo la fermentazione del vino
 Feccia – fiume della provincia di Siena
 Silvio Feccia – allenatore di calcio e calciatore italiano